Rock May Festival – festiwal organizowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, odbywający się corocznie począwszy od 2002. Festiwal promuje muzykę rockową. W latach 2002-2013 festiwal organizowany przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Skierniewicach.

Historia

2002 
Festiwal odbył się 3 maja 2002 na scenie przy MCK.

Nagrody:
 Pierwsze miejsce: grupa „Cafe” z Sieradza
 Drugie miejsce: „The Banditos” z Łowicza
 Trzecie miejsce w konkursie „Pathology” z Łodzi

Skład jury:
 Andrzej Bialik - Radio RSC, przewodniczący komisji
 Wojciech Cichocki - muzyk, akustyk zespołu Acid Drinkers
 Perła - gitarzysta Acid Drinkers

Gwiazdą festiwalu był zespół Acid Drinkers.

2003 
Festiwal odbył się 2 maja 2003 na scenie przy MCK

Gwiazdą festiwalu był zespół Lipali

2004 
Festiwal odbył się na scenie przy MCK

Gwiazdą festiwalu był zespół Armia

2005 
Festiwal odbył się w dniach 1 i 2 maja 2005 nad Zalewem Skierniewickim

Laureaci:
 Pierwsze miejsce: „Normalsi” z Łodzi
 Drugie miejsce: dwa równorzędne - I.T.N.O.W.? z Koszalina i „Radio Bagdad” z Gdańska

Nagrodę publiczności zdobyła grupa CowdeR z Warszawy

Gwiazdą festiwalu był zespół Chylińska

2006 
Festiwal odbył się w dniach 30 kwietnia - 1 maja 2006 nad Zalewem Skierniewickim.

Laureaci:
 Pierwsze miejsce: Sorry Boys z Legionowa
 Drugie miejsce równorzędnie: El Sekatorre z Tychów, Krusher z Krosna
 Nagroda publiczności: Antilia z Łodzi

Gwiazdą festiwalu był zespół Cree

2007 
Festiwal odbył się w dniach 5-6 maja 2007 nad Zalewem Skierniewickim.

Laureaci:
 Pierwsze miejsce: Concrete z Nowego Dworu Mazowieckiego
 Drugie miejsce równorzędnie: MadNine i The Nuts
 Trzecie miejsce: Bakflip z Łodzi
 Nagroda publiczności: Rotten Bark

Skład jury:
 Marek Wiernik – dziennikarz, Polskie Radio, Radio dla Ciebie
 Wojciech Ossowski – dziennikarz, Polskie Radio Program III
 Jan Targowski – dziennikarz, Radio Łódź
 Siczka – KSU, muzyk
 Tomasz Łukaszewski - dziennikarz, „Boomerang"

Gwiazdą festiwalu był zespół KSU

ZESPOŁY ZAKWALIFIKOWANE:

Komisja kwalifikacyjna po przesłuchaniu materiałów muzycznych nadesłanych
przez 92 zespoły, postanowiła zakwalifikować do konkursu następujące formacje:

 CRYPTIC - Mszana Dolna
 THE NUTS - Bestwinka
 CONCRETE - Nowy Dwór Mazowiecki
 Rotten Bark - Włodawa
 ROOT - Gomunice
 BLOOD RAIN - Krotoszyn
 VAN - Katowice
 Bakflip - Łódź
 LeRt - Dąbrowa Górnicza
 MadNine - Gdańsk
 BLUE CAT - Słowacja
 BLUES PILL - Węgry

2008 
Festiwal odbył się w dniach 2-3 maja 2008 na scenie przy MCK

Laureaci:
 Pierwsze miejsce – Beer Society
 Drugie miejsce – Number One
 Trzecie miejsce – Manescape
 Nagroda publiczności - Number One

Skład jury:
 Marek Wiernik – Polskie Radio, Radio dla Ciebie, dziennikarz
 Wojciech Ossowski – Polskie Radio Program III, dziennikarz
 Péter Nemes Nagy - redaktor muzyczny Radia Budapeszt
 Peter Kriška - muzyk, dyrektor festiwali, Levice, Słowacja
 Andrzej Bialik - krytyk muzyczny

Gwiazdą festiwalu był zespół: TSA

2009 
Festiwal odbył się w dniach 1 -2 maja 2009 na scenie przy MCK

Laureaci:
 Pierwsze miejsce – D-tails z Brześća
 Drugie miejsce – Merry Pop Ins z Poznania
 Trzecie miejsce – Pampeluna z Koszalina
 Nagroda publiczności - KAMIEŃ KAMIEŃ KAMIEŃ z Łodzi

Skład jury:
 Marek Wiernik – Polskie Radio, Radio dla Ciebie, dziennikarz
 Wojciech Ossowski – Polskie Radio Program III, dziennikarz
 Jan Targowski – Polskie Radio Łódź, dziennikarz
 Andrzej Bialik - krytyk muzyczny

Gwiazdą festiwalu był zespół: Coma

2010 
Festiwal odbył się w dniu 2 maja 2010 na scenie przy MCK

Laureaci:
 Pierwsze miejsce – Absynth z Tarnowskich Gór
 Drugie miejsce – Chemical Garage z Wodzisławia Śląskiego
 Trzecie miejsce – Substytut z Pabianic
 Nagroda publiczności - Chemical Garage z Wodzisławia Śląskiego
Skład jury:
 Marek Wiernik – Polskie Radio, Radio dla Ciebie, dziennikarz
 Wojciech Ossowski – Polskie Radio Program III, dziennikarz
 Jan Targowski – Polskie Radio Łódź, dziennikarz
 Andrzej Bialik - krytyk muzyczny

Gwiazdą festiwalu był Ray Wilson & Stiltskin

2011 
Festiwal odbył się w dniach 1-2 maja 2011 na scenie przy MCK
Laureaci:
 Pierwsze miejsce – Deleted z Poznania
 Drugie miejsce – NoXX z Ostródy
 Trzecie miejsce – S.T.O.R.N. z Ozorkowa
 Nagroda publiczności - Unlumination z Krakowa
Skład jury:
 Marek Wiernik – Polskie Radio, Radio dla Ciebie, dziennikarz
 Wojciech Ossowski – Polskie Radio Program III, dziennikarz
 Jan Targowski – Polskie Radio Łódź, dziennikarz
 Andrzej Bialik - krytyk muzyczny
 Marek Sadowski - krytyk muzyczny
 Paweł Jaremko - „Klinika Muzyka"

Gwiazdą festiwalu był zespół: Hunter

2012 

Festiwal odbył się w dniach 30 kwietnia - 1 maja 2012 na scenie przy Młodzieżowym Centrum Kultury.

Pierwszy dzień festiwalu został przeznaczony na promocję Skierniewickich zespołów i na scenie MCK zagrały:

 Pwyn
 Front Cut
 Rollercoaster Groove
 Bringt Lringt
 Unlumination - laureat nagrody publiczności X edycji Rock May Festival

Drugi dzień festiwalu 1 maja po wysłuchaniu 10 zespołów występujących w konkursie Jury postanowiło przyznać:

 Pierwsze miejsce równorzędnie: Jolokia z Warszawy i Complane z Białegostoku
 Trzecie miejsce: The Sound Code z Ostrowa Wielkopolskiego
 Nagroda publiczności: Thrudy z Bełchatowa
 Nagroda specjalna polegająca na wykonaniu dowolnej usługi z oferty firmy Studio Klinika Muzyka dla zespołu THRUDY
Skład jury:
 Marek Wiernik – Polskie Radio, Radio dla Ciebie, dziennikarz
 Wojciech Ossowski – Polskie Radio Program III, dziennikarz
 Jan Targowski – Polskie Radio Łódź, dziennikarz
 Andrzej Bialik - krytyk muzyczny
 Marek Sadowski - krytyk muzyczny
 Paweł Jaremko - „Klinika Muzyka"

Gwiazdą Festiwalu była grupa Hey obchodząca swoje dwudziestolecie.

2013 
Festiwal odbył się w dniach 1 maja 2013 na scenie przy MCK

Laureaci:
 Pierwsze miejsce – Straight Jack Cat z Krakowa
 Drugie miejsce – KCB (Krzysztof Ciesielski Band)z Łodzi
 Trzecie miejsce – Syspika ze Skierniewic
 Nagroda publiczności - J.A.B. z Łodzi
Skład jury:
 Marek Wiernik – Polskie Radio, Radio dla Ciebie, dziennikarz
 Wojciech Ossowski – Polskie Radio Program III, dziennikarz
 Jan Targowski – Polskie Radio Łódź, dziennikarz
 Andrzej Bialik - krytyk muzyczny
 Marek Sadowski - krytyk muzyczny

Gwiazdą festiwalu był zespół Luxtorpeda

2014 
Festiwal odbył się w dniach 10 maja 2014 na scenie przy MOK

Laureaci:
 Pierwsze miejsce – Social Pretender z  Tyresö / Szwecja
 Drugie miejsce – Hajva z Gliwice
 Trzecie miejsce – Kasyno z Ostrów Maz.
 Nagroda publiczności - DOT z  Nieporęt
Skład jury:
 Marek Wiernik – Polskie Radio, Radio dla Ciebie, dziennikarz
 Wojciech Ossowski – Polskie Radio Program III, dziennikarz
 Andrzej „Kobra” Kraiński - muzyk, wokalista zespołu KOBRANOCKA
 Andrzej Bialik - krytyk muzyczny
 Marek Sadowski - krytyk muzyczny

Gwiazdą festiwalu był zespół Myslovitz

2015 
Festiwal odbył się w dniu 23 maja

Laureaci:
 Pierwsze miejsce – Chopin Died z Warszawy
 Drugie miejsce – Zgład z Radomia
 Trzecie miejsce – Animators z Sosnowca

Skład jury:

 Marek Wiernik – Dziennikarz, przewodniczący, Polskie Radio, Radio dla Ciebie

 Wojciech Ossowski – dziennikarz, Polskie Radio Program III

 Andrzej Bialik - krytyk muzyczny

 Marek Sadowski - krytyk muzyczny

Gwiazdą festiwalu był zespół T.Love

2016 
Festiwal odbył się w dniach 6, 7 maja

Laureaci:
 Pierwsze miejsce – Radio Slam z Warszawy
 Drugie miejsce – Black Radio z Łodzi
 Trzecie miejsce – Deep Down Inside z Sochaczewa
 Nagroda publiczności - Folya z Kielc

Skład jury:

 Marek Wiernik – Dziennikarz, przewodniczący, Polskie Radio, Radio dla Ciebie

 Wojciech Ossowski – dziennikarz, Polskie Radio Program III

 Andrzej Bialik - krytyk muzyczny, Radio RSC

 Marek Sadowski - krytyk muzyczny
 Sławomir Macias - Radio RSC

Gwiazdą festiwalu 6 maja był zespół ILLUSION, 7 maja zespół Ørganek

Linki zewnętrzne 
 Strona festiwalu

Kultura w Skierniewicach
Festiwale rockowe w Polsce
Festiwale w Polsce